Arabia Saudită este împărțită în 13 provincii sau emirate (; manatiq idāriyya, sing. منطقة إدارية; mintaqah idariyya). Fiecare provincie este divizată în guvernorate (; muhafazat, sing. محافظة; muhafazah) și are o capitală.

Provincii

Referințe

Vezi și
 Diviziuni administrative ale Arabiei Saudite

 
Diviziuni teritoriale ale Arabiei Saudite